Csehország
 Boršice, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Boršice u Blatnice, település az Uherské Hradiště-i járásban